Варченко — фамилия:

 Варченко, Александр Николаевич
 Варченко, Валерия Сергеевна